Індію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сто двадцять два спортсмени у вісімнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Національний олімпійський комітет Індії  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020